KRL steht für:
 Kernkraftwerk Pfaffenhofen (stand für Kernkraftwerk RWE-Lechwerk), ein nicht verwirklichtes Kernkraftwerk-Projekt 
 Kopf-Rumpf-Länge, ein Körpermaß, bezeichnet die Länge eines Landwirbeltieres von der Schnauzen- bzw. Nasenspitze bis zur Schwanzwurzel
 Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap (deutsch Christentums-, Religions- und Lebensanschauungskunde), ein ehemaliges Unterrichtsfach in Norwegen
 Korrespondierende relative Luftfeuchte, ein Messverfahren zur Bestimmung der Belegreife eines Estrichs

krl steht für:
 Karelische Sprache (ISO-639-3-Code), ostseefinnische Sprache

KRL